Metabourdotia är ett släkte av svampar. Metabourdotia ingår i ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Metabourdotia